Le terme mésosome, utilisé dans différents champs de la biologie et de la géologie, emprunte au grec ancien deux radicaux : mésos (μεσος = « milieu », « médian », « entre »), et soma (σομα = corps).
 
 le mésosome est, en géologie, une région d'une anatexite de couleur intermédiaire entre le leucosome et le mélanosome ;
 le mésosome désigne, en morphologie animale, une région intermédiaire du corps ;
 les mésosomes sont, en biologie cellulaire, des invaginations de la membrane plasmique (rentrée d'une partie de la membrane plasmique à l'intérieur de la cellule).